2. Fußball-Bundesliga 2014/2015 var den 41:e säsongen av 2. Fußball-Bundesliga, andradivisionen i den tyska fotbollsligan. Ligan vanns av Ingolstadt 04 före Darmstadt 98. Det ska noteras att Darmstadt 98 blev uppflyttade till 2. Fußball-Bundesliga den här säsongen.

Lag

Arenor och städer

Personal och kit

Tabeller

Poängtabell

Resultattabell

Kvalspel

Uppflyttningskval

Hamburg spelar i Bundesliga säsongen 2015/2016.

Nedflyttningskval

1860 München spelar i 2. Bundesliga säsongen 2015/2016.

Statistik

Skytteligan

Assistligan

2014 i Tyskland
2015 i Tyskland
2014/2015
Fotbollssäsongen 2014/2015